Eric Andre (acteur)
Eric André, Belgisch politicus